Дельбоно () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дельбоно, Пиппо (род. 1959) — итальянский актёр и режиссёр.
 Дельбоно, Флавио (род. 1959) — итальянский экономист и политик.